Götz von Berlichingen ist der Name folgender Personen:
 Götz von Berlichingen (um 1480–1562), deutscher Reichsritter

Götz von Berlichingen steht für:
 Götz von Berlichingen (Goethe), Theaterstück von Johann Wolfgang von Goethe (1773)
 Götz von Berlichingen (Lovis Corinth), Ölgemälde von Lovis Corinth (1917)
 Götz von Berlichingen zubenannt mit der eisernen Hand, deutscher Spielfilm von Hubert Moest (1925)
 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand (Film), deutscher Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner (1979)
 Götz von Berlichingen (2014), deutscher Spielfilm von Carlo Rola (2014)

Siehe auch:
 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“